

Geografia

Germania 
 Oberkirch – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Oberkirch – comune nel distretto di Sursee (Canton Lucerna)

Architettura 
 Oberkirche – chiesa evangelica sita a Bad Frankenhausen (Germania)